Пановское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Палехском районе Ивановской области Российской Федерации.

Административный центр — деревня Паново.

Географические данные 
 Общая площадь: 104 км²
 Расположение: восточная часть Палехского района
 Граничит:
 на севере — с Родниковским районом Ивановской области
 на северо-востоке — с Лухским районом Ивановской области
 на юге — с Сакулинским сельским поселением Палехского района
 на юго-востоке — с Пеньковским сельским поселением Палехского района
 на западе — с Майдаковским сельским поселением Палехского района

История 
Образовано 25 февраля 2005 года, в соответствии с Законом Ивановской области N 46-ОЗ «О городском и сельских поселениях в Палехском муниципальном районе».

Население

Состав сельского поселения

Местное самоуправление 
Главой поселения и Главой администрации является Вольнова Валентина Николаевна .

Администрация Пановского сельского поселения находится по адресу: 155624 Палехский район, д. Паново, ул. Центральная д. 21.

Примечания

Ссылки 
 Сведения на сайте районной администрации

Муниципальные образования Палехского района
Сельские поселения Ивановской области